Пек ( — «смола»; від , спорідненого з ) — залишок від перегонки деревного, торф'яного, сланцевого або кам'яновугільного дьогтю або смоли. Утворюється також при піролізі нафти (нафтовий пек). Твердий або в'язкий. Колір чорний.

Застосовують для виготовлення покрівельного толю, руберойду, лаку, електродів, а також при грануляції та брикетуванні вугілля.

Таблиця — Фізико-хімічні властивості деяких промислових пеків

 відношення оптичної щільності позаплощинних деформаційних коливань СНар і асиметричних

Див. також 
 Експеримент з пеком, що капає
 Пек деревний
 Пек кам'яновугільний
 Пек нафтовий
 Нафтопродукти
 Мезогенний пек

Примітки

Література 
 

Нафтопродукти
Аморфні тіла